Чемпионат Европы по дзюдо 2000 года проходил во Вроцлаве (Польша) 20 — 21 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Results of the 2000 European Judo Championships (JudoInside.com)

2000 год в дзюдо
Спорт в Польше в 2000 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 2000 года
Международные спортивные соревнования во Вроцлаве
дзюдо
Чемпионаты Европы в Польше
Международные соревнования по дзюдо в Польше